Карузо може да се отнася за:
 Енрико Карузо – оперен певец
 Дейвид Карузо – американски актьор
 Caruso - песен на Лучио Дала
 Леандро Карусо – аржентински футболист